Gryts socken kan avse:

Gryts socken, Skåne – en socken i Skåne som ingick i Östra Göinge härad.
Gryts socken, Södermanland – en socken i Södermanland som ingick i Daga härad.
Gryts socken, Östergötland – en socken i Östergötland som ingick i Hammarkinds härad.